Toponímia:
 Serrat del Moro: serrat del terme municipal de Castellterçol (Moianès)
 Serrat del Moro: serrat dels termes municipals de Clariana de Cardener i d'Olius (Solsonès)
 Serrat del Moro: serrat del terme municipi de Granera (Moianès)
 Serrat del Moro: serrat del terme municipal de Lladurs (Solsonès)
 Serrat del Moro: muntanya del terme municipal de Marganell (Bages)
 Serrat del Moro: serrat del terme municipal de Navès (Solsonès)